Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1978.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewannen Wolfgang Backhaus und Steffen Schmidt gegen die beiden Kubaner Nelson Cruz und Jorge Ordaz mit 6:4, 6:3.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 22. Jahrgang (1978), Heft 5 (fälschlicherweise mit 23. Jahrgang bezeichnet) 

1978
Tennisturnier 1978